Flückiger est un patronyme porté notamment par :

 Lukas Flückiger (né en 1984), coureur suisse spécialiste de VTT et de cyclo-cross ;
 Marcel Flückiger (1929-2010), footballeur international suisse ;
 Mathias Flückiger (né en 1988), coureur suisse spécialiste de VTT et de cyclo-cross.

Noms composés 
 Angéline Flückiger-Joly (née en 1974), coureuse de fond suisse ;
 Sylvia Flückiger-Bäni (née en 1952), personnalité politique suisse.

Patronyme suisse